Баранов, Михаил Михайлович:
 Баранов, Михаил Михайлович (род. 1953) — советский самбист, чемпион мира, заслуженный мастер спорта.
 Баранов, Михаил Михайлович (1908—?) — советский государственный и политический деятель.